Il doppio maschile  del Canada Masters 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Bob Bryan e Mike Bryan erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Jonas Björkman e Todd Woodbridge.

Mahesh Bhupathi e Maks Mirny hanno battuto in finale 6–3, 7–6(4), Jonas Björkman e Todd Woodbridge.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (campioni)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (finale)

 Leander Paes /  David Rikl (quarti di finale) 
 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinale) 
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (quarti di finale) 
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2003
ATP Tour 2003